Kaakkurilaassa kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaakkurilaassa (ö, lat 68,85, long 26,51), Lappland, Norra Lappland, 
 Kaakkurilaassa (ö, lat 69,04, long 27,70), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar